Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Florida 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Greer Stevens che ha battuto in finale Dianne Fromholtz 6-4, 2-6, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (primo turno)
 Virginia Wade (semifinali)
 Tracy Austin (secondo turno)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

 Dianne Fromholtz (finale)
 Rosie Casals (primo turno)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Kathy May (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Florida 1979